Wilhelmsdorf ist der Name  folgender Orte

in Deutschland:
 Wilhelmsdorf (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wilhelmsdorf (Saale), Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Wilhelmsdorf (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Wilhelmsdorf (Arbeiterkolonie), Ortslage im Stadtbezirk Sennestadt von Bielefeld, kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmsdorf (Brandenburg an der Havel), Wohnplatz im Stadtteil Neustadt von Brandenburg an der Havel, kreisfreie Stadt, Brandenburg
 Wilhelmsdorf (Haste), Ortsteil von Haste im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Wilhelmsdorf (Usingen), Stadtteil von Usingen im Hochtaunuskreis, Hessen

in Österreich:
 Wilhelmsdorf (Gemeinde Bad Gleichenberg), Katastralgemeinde von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wilhelmsdorf (Gemeinde Maissau), Katastralgemeinde von Maissau, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Wilhelmsdorf (Gemeinde Poysdorf), Katastralgemeinde von Poysdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Wilhelmsdorf (Gemeinde Stuhlfelden), Katastralgemeinde von Stuhlfelden, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Wilhelmsdorf (Wien), ehemalige Vorortgemeinde, Wien

in Polen:
 Wilhelmsdorf, Ort im Kreis Goldberg, Schlesien, seit 1945: Sędzimirów, Ortschaft der Gmina Pielgrzymka, Powiat Złotoryjski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Wilhelmsdorf, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wilamowo (Kętrzyn), Ortschaft der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wilhelmsdorf, Ort im Kreis Ueckermünde, Pommern, seit 1945: Uniemyśl (Police), Ortschaft der Gmina Police, Powiat Policki, Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Wilhermsdorf
 Wilmersdorf
 Wilmsdorf
 Wilmsdorff